RUNT  (ResNet USB Network Tester) este o distribuție de Linux , concepută să ruleze pe o memorie portabilă USB de 128MB.

Legături externe
RUNT Linux

Distribuții Linux